

Santi 
 Sant'Elmo (†303) altro nome di sant'Erasmo di Formia, vescovo e martire, celebrato il 2 giugno

Castelli 
 Castel Sant'Elmo a Napoli
 Forte Sant'Elmo a La Valletta

Altro 
 Fuoco di sant'Elmo, fenomeno atmosferico

Pagine correlate 
 St. Elmo
 San Telmo
 Santelmo